Wolf Willi Böhringer (* 16. Januar 1930 in Heilbronn; † 3. August 2011 ebenda) war ein deutscher Kaufmann, Schachspieler, -kolumnist und Schachkomponist. Im Mai 2002 sprach ihm der Deutsche Schachbund Dank und Anerkennung in Form einer Ehrenurkunde aus.

Werdegang 
Wolf Böhringer wurde 1930 in Heilbronn als Sohn von Karl Wilhelm und Walburga Böhringer (geb. Schupp) geboren. Er schlug den Beruf des technischen Kaufmanns ein und heiratete die aus Leipzig stammende Karin Gertrud Schreier, mit der er zwei Töchter hatte. Am 9. Mai 1951 gehörte er zu den 30 Gründungsmitgliedern des Heilbronner Schachvereins. Von 1958 war er zunächst bis 1973, dann erneut von 1974 bis 1992 Vorsitzender des Heilbronner SV und in dieser Zeit immer einer der stärksten Spieler des Vereins. Er führte außerdem mit 430 Einsätzen bei Mannschaftskämpfen die Liste der Rekordspieler des Clubs an.

Böhringer wurde in den Jahren 1952, 1958, 1961, 1963, 1966 und 1969 Heilbronner Stadtmeister im Schach. Im Fernschach erreichte er die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Er betreute außerdem vom 4. August 1951 bis 19. Februar 2011 fast 60 Jahre lang die Schachecke genannte Schachrubrik der Heilbronner Stimme, bevor er sie aus gesundheitlichen Gründen abgeben musste.

Im Alter von 81 Jahren verstarb er einen Tag vor dem 60. Geburtstag der Schachecke.

Partiebeispiel 
Wolf Böhringer – Theo Schuster, Heilbronn 1966

1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. Sxd5 Sxd5 6. Dxd5 Sc6 7. Sf3 Le7 8. g3 d6 9. Lg2 Le6 10. De4 0–0 11. 0–0 d5 12. cxd5 Lxd5 13. Dd3 Lf6 14. Sg5 Lxg5 15. Dxd5 Dxd5 16. Lxd5 Lf6 17. Le3 Sd4 18. Lxd4 Lxd4 19. Tac1 Tab8 20. e3 Lxb2 21. Txc5 b6 22. Tc7 Positioneller Vorteil für Weiß durch den Turm auf der siebten Reihe. 22. … a5 23. Tb1 La3 24. Tb3 Lc5 25. e4 Tbe8 26. a4 Kh8 27. Tf3 f6 28. g4 h6 29. Tb3 Te5 30. Kg2 Tfe8 31. f4! Txe4? 31. … Te7 ist vermutlich besser. 32. Lxe4 Txe4 33. Kf3 Txa4 34. Td3 Ld4 35. h4 h5 36. g5 Kh7 Es droht 37. g6. 37. Td7 Lb2 38. Tb7 Kg6 39. Td5 fxg5 Auf 39. … Tb4 gewinnt 40. f5+ Kh7, 41. g6+ Kh6, 42. Txb6! Txh4, 43. Txb2 oder 42. … Txb6, 43. Td8! Tb3+, 44. Ke2 mit undeckbarem Matt. 40. Txb6+ Lf6 41. hxg5 Ta3+ 42. Kg2 Ta2+ 43. Kh3 Ta3+ 44. Kh4 Ta4 45. gxf6 Txf4+ 46. Kg3 Tg4+ 47. Kf3 Schwarz gab auf.

Schachkomposition 

Lösung:
1. Lb3–f7! Zugzwang ist typisch für Böhringers Aufgaben. Ke5–e4
2. Kg5–f6 Ke4–f4
3. Lf7–h5 Kf4–e4
4. Lh5–f3+ Ke4–f4
5. e2–e3 Mustermatt in der Brettmitte.

Lösung:
1. Sf7! Zugzwang führt zu schönen Varianten:
1. … Kh5 2. Se3 Kh4 3. Se5 Kh3 4. Lg2+, Kh4 (oder 4. … Kh2? 5. Sf3#) 5. Sf5+ Kh5 6. Lf3#
3. … Kh5 4. Lg6+, Kh4 (oder 4. … Kh6? 5. Sf5#) 5. Sf3+ Kh3 6. Lf5#
1. … Kh3 2. Se5 Kh2 3. Sf2 Kg1 4. Kg3 Kf1 5. Ld3 Ke1 (Kg1) 6. Sf3#

Lösung:
Der Schlüssel 1. Df5! (droht 2. Txd5#) führt zu eleganten Mattführungen:
1. … Tgxf5 2. Le3+ Ke5 3. Sc4#
1. … Tfxf5 2. Sc6+ Kc5 3. Lf8#
1. … Td6 2. Df4+ Kc5 3. Sd3#
1. … Kxc5 2. Dc2+ Kd6 3. Dc7# oder  2. … Kb4 (Kd4) 3. Dc3#

Auszeichnungen 
 1993: Ehrenvorsitzender des Heilbronner Schachvereins
 2002: Ehrenurkunde des DSB
 Oktober 2004: Verdienstmedaille des Bundesverdienstkreuzes

Literatur

Weblinks 

 Kompositionen von Wolf Böhringer auf dem PDB-Server
 Nachruf auf dieschwalbe.de

Einzelnachweise 

Träger des Bundesverdienstkreuzes (Verdienstmedaille)
Person (Heilbronn)
Schachkomponist
Schachspieler
Schachspieler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1930
Gestorben 2011
Mann